

Patronyme  

 Alessandro Zorzi (1747-1779), jésuite italien ;
 Andrea Zorzi (né en 1965), joueur italien de volley-ball ;
 Cristian Zorzi (né en 1972), fondeur italien ;
 
 Giulio Zorzi (né en 1989), nageur sud-africain ; 
 Giuseppe Zorzi (1938-2019), coureur cycliste italien ;
 Ludovico Zorzi (1928-1983), critique de théâtre italien ;
 Marino Zorzi (1231-1312), homme politique italien ;
 Pietro Antonio Zorzi (1745-1803), cardinal italien ;
 Renzo Zorzi (1946-2015), pilote automobile italien.

Autres 
 La famille Zorzi est une famille noble de la République de Venise.